Hochsee steht für:

 Hohe See, die internationalen Gewässer der Ozeane und Meere
 Pelagial, ein Lebensraum (Ökotop)
 Żabinka (Kruklanki), Dorf im Powiat Giżycki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen (1938–1945, davor Zabinken, Kreis Angerburg, Ostpreußen, bis 2010 Żabinki)